Памятник Грибоедову — скульптурное изображение драматурга Александра Сергеевича Грибоедова в Москве, в начале Чистопрудного бульвара, недалеко от выхода одноимённой станции метрополитена.

История 
В 1918 году по плану монументальной пропаганды на месте, где сейчас расположен памятник Грибоедову, был установлен памятник идеологу русского анархизма Михаилу Бакунину, построенный по проекту скульптора М. Ковалева. Памятник был исполнен в абстрактно-футуристической манере, но вышел крайне неудачным. Говорят, что когда с памятника сняли только часть лесов, от него уже начали шарахаться лошади московских извозчиков. Анархисты устроили акцию протеста с требованием убрать памятник, а рабочие написали в газету гневную статью с заголовком «Уберите чучело!». В результате памятник очень быстро убрали.

Нынешний памятник установлен в 1959 году, к 130-летней годовщине трагической гибели писателя. Место было выбрано не случайно, так как Александр Сергеевич Грибоедов жил некоторое время в нескольких минутах ходьбы от этого места — в доме № 42 по Мясницкой улице.

Описание 
Скульптура изображает писателя в глубокой задумчивости. Внизу круглого постамента с полуоткрытым занавесом изображены герои пьесы Грибоедова «Горе от ума».

Скульптуры 1959 года
Память об Александре Грибоедове
Грибоедову
Грибоедов
Здания и сооружения Чистопрудного бульвара
Здания и сооружения, построенные в 1959 году в Москве